Dissorophoidea — надродина викопних земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli). Надродина існувала на древньому материку Лавруссія, що знаходиться на території сучасних Європи та Північної Америки у карбоні та пермському періоді.

Класифікація 
Філогенетична кладограма:

Примітки

Посилання 
 Huttenlocker, Adam. 2007. Dissorophoidea  Tree of Life Web Project
 Laurin, M. and Steyer, J-S, 2000, Phylogeny and Apomorphies of Temnospondyls  Tree of Life Web Project (reviewed)
 Reisz, Robert, (no date), Biology 356 — Major Features of Vertebrate Evolution — The Origin of Tetrapods and Temnospondyls
 Dissorophoidea — Palaeos
 Dissorophoidea — Mikko's Phylogeny Archive

Темноспондили
Надродини земноводних